Рейс 103 может иметь следующие значения:
 Рейс 103 Air New Zealand
 Рейс 103 Far Eastern Air Transport
 Рейс 103 Pan Am
 Рейс 103 Аэрофлота
 Рейс 103 ИрАэро